Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 249 dans le monde.

 Route fédérale 249 en Allemagne
 Route 249 au Québec, Canada
 Route régionale 249 en Finlande
 Route nationale 249 en France